Il Masters di Roma 2004 (chiamato anche Telecom Italia Masters per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. 
È stata la 61ª edizione del Roma Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2004, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2004. 
Sia che il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia.

Campioni

Singolare maschile 

 Carlos Moyá ha battuto in finale  David Nalbandian, 6–3, 6–3, 6–1

Singolare femminile 

 Amélie Mauresmo ha battuto in finale  Patty Schnyder, 3–6, 6–3, 7–6(6)

Doppio maschile

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny hanno battuto in finale  Wayne Arthurs  /  Paul Hanley, 1–6, 6–4, 7–6(1)

Doppio femminile

Nadia Petrova / Meghann Shaughnessy hanno battuto in finale  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez, 2–6, 6–3, 6–3

Note

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2004